Cet article donne la liste des 348 sénateurs de la période comprise entre les deux élections sénatoriales (2014-2017), soit élus à l'issue des élections sénatoriales de 2011 ou 2014 (178 sièges renouvelés lors de cette élection), soit suppléant les élus ayant été nommés au gouvernement ou décédés, soit élus à l'occasion d'élections sénatoriales partielles.

Liste des sénateurs

Évolution au cours de la période 
 Le , Jean Boyer, sénateur de la Haute-Loire (UDI - UC), démissionne, provoquant l'organisation d'une élection sénatoriale partielle le , lors de laquelle Olivier Cigolotti, également centriste, est élu pour lui succéder.
 Jean-Marc Todeschini, nommé secrétaire d'État dans le gouvernement Valls, est remplacé par Patrick Abate à compter du . Ce changement fait perdre un siège au groupe socialiste au bénéfice du groupe CRC.
 Jean-Yves Dusserre, sénateur des Hautes-Alpes depuis le  octobre, meurt le . Il est remplacé au sénat par sa suppléante Patricia Morhet-Richaud.
 Philippe Marini démissionne le , il est remplacé par le suivant de liste de l'élection de 2011, Alain Vasselle.
 Le Conseil constitutionnel invalide, le , les élections sénatoriales de 2014 en Polynésie française qui avaient élu Teura Iriti et Vincent Dubois. De nouvelles élections sont convoquées le  suivant pour pourvoir les deux postes remis en jeu
 Le , le Conseil constitutionnel invalide partiellement les résultats des élections sénatoriales de 2014 en Vaucluse, attribuant le troisième siège à Alain Dufaut (UMP) au détriment de Geneviève Jean (PS) initialement déclarée élue. 
 Claude Dilain, sénateur de la Seine-Saint-Denis, meurt le . Il est remplacé par Évelyne Yonnet, suivante sur la liste PS-EELV-PRG sur laquelle il était lui-même candidat lors des sénatoriales de 2011.
 Jean Germain, sénateur d'Indre et Loire, meurt le . Il est remplacé au Sénat par sa suppléante Stéphanie Riocreux.
 Jean-René Lecerf, élu président du conseil départemental du Nord, démissionne le , il est remplacé par Patrick Masclet.
 Nuihau Laurey et Lana Tetuanui sont élus sénateurs de Polynésie française lors de l'élection partielle du 3 mai 2015 consécutive à l'annulation de l'élection de  par le Conseil constitutionnel.
 Le , le Conseil constitutionnel déclare démissionnaire d'office et inéligible, pour un an, les sénateurs Aymeri de Montesquiou, Pierre Jarlier, François Aubey et Jean-Patrick Courtois, élus lors des élections sénatoriales françaises de 2014 pour des irrégularités dans leurs comptes de campagne. Les deux premiers ayant été élus au scrutin uninominal, des élections partielles sont organisées dans le Gers et le Cantal le  suivant. Les deux autres ayant été élus au scrutin de liste, ce sont les suivantes sur leurs listes qui les remplacent au Sénat à savoir, respectivement, Corinne Féret et Marie Mercier.
 Le , le sénateur Jean-Jacques Hyest est nommé au Conseil constitutionnel ; il est remplacé par Anne Chain-Larché.
 Jean-François Rapin remplace Natacha Bouchart, élue vice-présidente du conseil régional des Hauts-de-France, à compter du .
 Jean-Vincent Placé, nommé secrétaire d'État dans le gouvernement Valls, est remplacé par Bernard Vera à compter du . Ce changement fait perdre un siège au groupe écologiste au bénéfice du groupe CRC. Le sénateur socialiste Hervé Poher se rattache administrativement à ce groupe pour lui permettre de continuer à exister.
 Paul Vergès, sénateur de La Réunion, meurt le . Il est remplacé par Gélita Hoarau, suivante sur la liste PCR sur laquelle il était lui-même candidat lors des sénatoriales de 2011.
 Louis Pinton, sénateur de l'Indre, meurt le . Il est remplacé par Frédérique Gerbaud, sa suppléante lors des sénatoriales de 2014.
 Michel Houel, sénateur de Seine-et-Marne, meurt le . Il est remplacé par Pierre Cuypers, suivant sur la liste UMP sur laquelle il était lui-même candidat lors des sénatoriales de 2011.
 Jean-Claude Frécon, sénateur socialiste de la Loire, meurt le . Il est remplacé par Évelyne Rivollier, suivante sur la liste d'union de la Gauche sur laquelle il était lui-même candidat lors des sénatoriales de 2011, qui rejoint le Groupe communiste, républicain et citoyen.
 Jacques Gautier démissionne le , il est remplacé par la suivante de liste de l'élection de 2011, Marie-France de Rose.
 François Fortassin, sénateur des Hautes-Pyrénées, meurt le . Il est remplacé par son suppléant Michel Pélieu.
 Michel Bouvard démissionne le .
 Patrick Masclet, sénateur du Nord, meurt le . Il est remplacé par la suivante de liste de l'élection de 2011, Béatrice Descamps, qui laisse sa place le  à Alain Poyart.
 Le , un mois après qu'ils ont cessé d'être ministres ou secrétaire d'État, Jean-Vincent Placé, Laurence Rossignol, Jean-Marc Todeschini et André Vallini redeviennent sénateurs.
 Gérard Collomb, nommé ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement Édouard Philippe, est remplacé par Gilbert-Luc Devinaz à compter du .
 Jacques Mézard, nommé ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement Édouard Philippe, est remplacé par sa suppléante Josiane Costes à compter du .
 Marie-Christine Blandin démissionne le . Elle est remplacée par Anne-Lise Dufour-Tonini.
 Jean-Baptiste Lemoyne, nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans le second gouvernement Édouard Philippe, est remplacé par sa suppléante Noëlle Rauscent à compter du .
 Jacqueline Gourault, nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur dans le second gouvernement Édouard Philippe, cesse d'être sénatrice à compter du . Son suppléant Alain Persillet étant décédé, elle n'est pas remplacée, son siège étant renouvelable en .
 Nicole Bricq, sénatrice LREM (ex PS) de la Seine-et-Marne, meurt le . Elle est remplacée par la suivante de liste de l'élection de 2011, Hélène Lipietz (Europe Écologie Les Verts).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Le Sénat
 Les élections sénatoriales de 2011 (liste des sénateurs)
 Les élections sénatoriales de 2014
 La présidence du Sénat

Liens externes 
 
 

2014